MNB peut renvoyer à :
 Magyar Nemzeti Bank, la banque centrale hongroise.
 Mongolian National Broadcaster, premier et principal réseau de télévision en Mongolie.
 Mouvement national belge, un réseau de Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.
 Maquette numérique du bâtiment, appellation alternative du BIM.